

Nom commun 
 Ancienne graphie de Pacha, attestée jusqu'au .
 Complot du bacha
 Le Serpentaire bacha est une espèce de rapaces de la famille des Accipitridae.

Patronyme 

 Abdel Rahman El Bacha (1958-), est un pianiste français d'origine libanaise.
 Aymen Bacha (1999-), est un haltérophile tunisien.
 Mourad Mahour Bacha (1961-), est un athlète algérien.
 Selma Bacha (2000-), est une footballeuse française.
 Slim Bacha (1986-), est un footballeur tunisien.
 Zahia Bacha (1970-) est une judokate algérienne.
Patronyme arabe